Stokholm (eiland) - eiland in Noorwegen
 Stokholm (Dordrecht) - monument

Deense personen
 Anna Stokholm - actrice
 Jon Stokholm - rechter
 Maria Stokholm - actrice
 Nicolai Stokholm - voetballer
 Toke Stokholm - advocaat

Zie ook 
 Stockholm (doorverwijspagina)